Сульфид молибдена — неорганическое соединение, соль металла молибдена и сероводородной кислоты:

 Сульфид молибдена(III) 
 Сульфид молибдена(IV) 
 Сульфид молибдена(VI)